Монте-Мета () — гора в Италии.

Высота — 2242 м. Гора дала название горному массиву Монти-делла-Мета, хотя не является его высшей точкой, уступая Монте-Петрозо (2247 м).

Административно гора расположена на границе трёх провинций: Л’Акуила, Фрозиноне и Изерния. Монте-Мета и её склоны входит в национальный парк Абруццо, Лацио и Молизе.

Существует несколько туристических маршрутов на горе, но на вершину доступ ограничен.

Примечания 

География Абруцци
География Лацио
География Молизе
Апеннинские горы